Il doppio del torneo di tennis Cairo Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Álex López Morón e Albert Portas che hanno battuto in finale Alberto Martín e Salvador Navarro-Gutierrez 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jens Knippschild /  Stephen Noteboom (quarti di finale)
 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (primo turno)

 Gábor Köves /  Thomas Strengberger (quarti di finale)
 Lan Bale /  Byron Talbot (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1998